Ivan Rudan (književni povjesničar)
Ivan Rudan (borac borilačkih vještina)